Starlight Media est groupe de radiodiffusion ukrainien, composé de six stations de télévision et de neuf autres sociétés de médias et de publicité. Il a été fondé le  à Kiev et appartient  au milliardaire ukrainien Victor Pinchuk. En 2013, sa part de marché était de 30,17% (recherche GfK Ukraine, panel 50K +) [2] et en 2014 - 27,85% par l'audience 14-49 (recherche Nielsen, panel 50K +). Sa part de marché en 2012 était de 34% par un public âgé de 14 à 49 ans et en 2014 - 32% (recherche GfK Ukraine, panel 50K +). En 2015, la part du groupe pour l'audience de 14-49 a fait 27,33% (50K +, recherche d'audience télévisée de Nielsen). La marge sur le concurrent le plus proche est de 46%, pour les Ukrainiens à revenu moyen et supérieur - 54%.

Chaînes 
Les 6 chaînes que le groupe possède:

Chiffres et ventes 
Le groupe crée environ 50% de sa production télévisuelle totale en Ukraine. 

En moyenne, 6,5 millions de téléspectateurs regardent le groupe chaque jour. Sur un mois, plus de 34 millions de personnes sont en contact avec StarLightMedia. Chaque jour, les téléspectateurs passent environ 55 minutes devant leurs chaînes de télévision.

StarLightMedia comprend trois bureaux de ventes : 
 StarLight Sales (publicité directe);
 StarLight Brand Content (publicité indirecte: parrainage et placement de produit); 
 StarLight Digital Sales (publicité en ligne et mobile).

Guide 
Le responsable du groupe StarLightMedia de 2009 à 2012 était le responsable de la chaîne ICTV: Alexandre Bogutsky. En , il a été remplacé par le chef de la chaîne STB: Vladimir Borodyansky. Elena Pinchuk est à la tête du conseil de surveillance du groupe StarLightMedia.

Articles connexes 
 Médias en Ukraine

Notes et références 

Télévision en Ukraine
Article créé à l'occasion du Wikiconcours lycéen 2018-2019